Santo Domingo de Silos (span.) steht für:

 Dominikus von Silos (1000–1073), spanischer Einsiedler und Abt (20. Dezember)

sowie:
 Santo Domingo de Silos (Burgos), Gemeinde in der Provinz Burgos
 Kirchen des Hl. Einsiedlers, siehe Dominikus-von-Silos-Kirche
 Abtei Santo Domingo de Silos, Benediktinerabtei in Santo Domingo de Silos, Spanien
 Kloster Santo Domingo de Silos (Toledo), Zisterzienserinnenabtei in Toledo, Spanien